Туник:
 Туник, Владислав Юрьевич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Туник, Евгений Юрьевич (род. 1984) — российский хоккеист.
 Туник, Пётр Иосифович (1920—1995) — советский деятель органов государственной безопасности и внутренних дел.
 Туник, Сергей (1959—1981) — советский футболист.
 Туник, Спенсер (род. 1967) — американский фотохудожник.